

Persone
 Diky Candra – attore e comico indonesiano
 Eross Candra – musicista indonesiano
 Nofi Candra – imprenditore e politico indonesiano

Altro
 Candra – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Candra – album dei Moonlight del 2002
 Candra – divinità induista della luna